Gurgi – centro abitato della Libia
 Gurgi – personaggio del ciclo fantasy Le cronache di Prydain
 Mustafa Gurgi – personalità araba del XIX secolo
 Moschea di Gurgi – moschea a Tripoli
 Gurgi – nome dato dagli aborigeni Eora allo Pteridium esculentum